Yosuke Nakatani (Uji, 22 de setembro de 1988) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club